INI est un sigle qui peut faire référence à :
 Instituto Nacional de Industria, une institution créée sous le franquisme en Espagne ;
 Institut national d'informatique, en Algérie ;
 Itinéraires nationaux et internationaux, un guide touristique ;
 Institut national des invalides ;
 indice de niveau d'instruction, un indice de mesure de développement.

INI est une abréviation qui peut faire référence à :
 Fichier INI (où INI est l'abréviation de initialisation), un fichier d'initialisation d'un logiciel en informatique.

INI est un code qui peut faire référence à :
 Aéroport Constantin-le-Grand de Niš, le principal aéroport de la ville de Niš, en Serbie, selon le code AITA des aéroports ;

Ini est un nom qui peut faire référence à :
 Ini, un prénom égyptien dans l'Antiquité ;
 Ini , un pharaon égyptien ;
 Ini, une reine de l'Égypte antique
 ini, une lettre de l'alphabet arménien.

Code IATA des aéroports